Вáрта - мгогозначный термин:
 Варта — охрана, стража, караульная служба.
 Варта — сторожевая башня на возвышении рельефа.

Топонимы 
 Варта — река в Польше.
 Варта — город в Польше.
 Варта — гмина (волость) в Польше, входит в Серадзкий повят, Лодзинское воеводство.
 Варта-Болеславецка — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Болеславецкий повят, Нижнесилезское воеводство.
 Варта (Кёнигсварта) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Кёнигсварта района Баутцен, земля Саксония
 Варта (Мальшвиц) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония

Техника и вооружение 
 «Варта» — система защиты бронетанковой техники украинского производства, разработанная для танка Т-84 (и в дальнейшем, предложенная для установки на иные образцы бронетехники)
 «Варта» — колёсная бронемашина с усиленной противоминной защитой, представленная в 2015 году украинской компанией «Українська бронетехніка»

Прочее 
 VARTA — немецкая компания.
 «Варта» — наименование подразделений городской и сельской стражи, созданной на Украине в 1918 году по распоряжению гетмана П. Скоропадского и прекратившей существование в 1919 году
 «Варта» — польский футбольный клуб из города Познань.
 «Варта бхарати» — индийская газета на языке каннада.
 Варта — жанр индийской религиозной поэзии на языке брадж.

См. также
 Вахта
 Вартовый